Rivière Taschereau kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Taschereau (vattendrag i Kanada, lat 45,89, long -70,45), Québec, 
 Rivière Taschereau (vattendrag i Kanada, lat 48,87, long -77,13), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar